Il Gruppo 4 è una classificazione tecnico-sportiva sancita dalla FIA;
Il Gruppo 4 è un insieme di metalli, così classificato sulla tavola periodica.